Beats Antique - группа, основанная на экспериментальной world fusion и электронной музыке. Образованная в 2007 году в сотрудничестве с продюсером Майлзом Коуплендем, группа отметилась за счет смешения разных жанров, а также их концертов.

История

Участники 
 Зои Джейкс 
 Девид Сетори 
 Томми "Сайдкар" Кеппел

Дискография 
 2007: Tribal Derivations (CIA–Copeland International Arts)
 2008: Collide (CIA)
 2009: Contraption Vol. 1 (Antique Records)
 2010: The Trunk Archives EP (Antique)
 2010: Blind Threshold (Antique)
 2011: Elektrafone (Antique)
 2012: Contraption Vol. 2 (Antique)
 2013: A Thousand Faces: Act I (Antique)
 2014: A Thousand Faces: Act II (Antique)
 2015: Creature Carnival Live: Denver, CO and Asheville, NC (Antique)
 2016: Shadowbox (Antique)

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году